Metropolitní region Santiago je jedním z chilských regionů. Na severu a západě sousedí s regionem Valparaíso, na jihu s regionem O'Higgins. Na východě je ohraničen státní hranicí s Argentinou. Jako jediný z chilských regionů neleží na pobřeží Pacifiku. Zabírá 2,03 % (je nejmenším regionem) rozlohy celého Chile a žije zde 40,26 % chilské populace.

Administrativní dělení regionu 
Region se dále dělí na 6 provincie a 52 komun.

Fotogalerie

Reference

Externí odkazy 
 

 
Metropolitní region Santiago